Family Circle Cup 2010 — 38-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в американском городе Чарлстон, и являющегося частью Тура WTA в рамках серии «премьер».

В 2010 году турнир прошёл с 12 по 18 апреля.

Прошлогодними чемпионами являются:
 одиночки —  Сабина Лисицки
 пары —  Надежда Петрова /  Бетани Маттек-Сандс

Соревнования

Одиночный турнир 

 Саманта Стосур обыграла  Веру Звонарёву со счётом 6-0, 6-3
 Это первый титул Саманты на соревнованиях такого уровня.
 Это первый титул Саманты в сезоне.
 Это второй титул Саманты в карьере.

Парный турнир 

 Лизель Хубер /  Надежда Петрова обыграли  Ваню Кинг /  Михаэллу Крайчек со счётом 6-3, 6-4
 Надежда Петрова с четвёртого выхода в финал в том сезоне наконец выигрывает его.
 Надежда Петрова защищает свой прошлогодний титул.
 Впервые за 27 турниров Лизель Хубер побеждает не в паре с Карой Блэк.

См. также 
 Family Circle Cup

 WTA Тур 2010
 Премьер-турниры WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

 

США
Теннис
Апрель 2010 года
2010